Ибу:

 Ибу — папуасский язык в Индонезии;
 Ибу — вулкан на острове Хальмахера, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Западный Хальмахера;
  — населённый пункт в округе Западный Хальмахера;
  — населённый пункт в округе Западный Хальмахера;
 ИБУ — Международный союз биатлонистов.
 ИБУ — «Иркутский Батя-Универсал» создано по заказу трех успешных бизнесменов.

См. также 
 Ибу Пертиви — персонификация Индонезии и Восточной Малайзии.